Olympus:

 Olympus — японская компания, производитель оптического оборудования и фототехники.
 Olympus NSP — высокоскоростной интернет-провайдер Екатеринбурга.
 Olympus — вымышленный класс космических кораблей в телесериале «Вавилон-5».
 «Olympus» — дебютный альбом Марса Лазара (1992).
 Olympos Teleferik — пассажирская канатная дорога на горе Тахталыдаг в Турции.

См. также